Зюсс () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Зюсс, Биргит (род. 1962) — немецкая спортсменка.
 Зюсс, Вильгельм (1895—1958) — немецкий математик.
 Зюсс, Илона Рольф (род. 1896) — агент советской военной разведки, член разведывательной сети Красная капелла, журналистка и писательница.
 Зюсс, Луи (1890—1955) — советский разведчик.
 Зюсс, Эдуард (1831—1914) — австрийский геолог и общественный деятель.

Другое 
 Зюсс — маленький ударный кратер в Океане Бурь на видимой стороне Луны.